Лады́гин — русская фамилия; имеет женскую форму Ладыгина.

О дворянском роде см.: Ладыгины.

Известные носители 
 Ладыгин, Антон Сергеевич (род. 1989) — российский автогонщик.
 Ладыгин, Вениамин Фёдорович (1860—1923) — русский путешественник, ботаник, коллекционер.
 Ладыгин, Геннадий Степанович (1926—1993) — удмуртский писатель, журналист.
 Ладыгин, Иван Иванович (1902—1969) — советский военачальник, генерал-майор.
 Ладыгин, Игорь Иванович (род. 1940) — профессор кафедры Вычислительных машин, Систем и Сетей (ВМСиС) МЭИ.
 Ладыгин, Кирилл Сергеевич (род. 1978) — российский автогонщик.
 Ладыгин, Михаил Дмитриевич (1912—1990) — советский актёр театра и кино, Заслуженный артист РСФСР, Заслуженный артист Эстонской ССР.
 
 Ладыгин, Потапий Фёдорович (в монашестве Петр; 1866—1957) — епископ Русской православной церкви, деятель катакомбной церкви.
 Ладыгин, Фёдор Иванович (1937—2021) — российский военачальник, начальник ГРУ (1992—1997), генерал-полковник.



См. также 
 Ладыгино
 Лодыгин